Diese Liste führt die Fußballvereine auf, die in Jugoslawien bzw. in Serbien und Montenegro Meister wurden.

Jugoslawischer Meister 
 1923: Građanski SK Zagreb
 1924: SK Jugoslavija
 1925: SK Jugoslavija 
 1926: Građanski SK Zagreb
 1927: Hajduk Split
 1928: Građanski SK Zagreb
 1929: Hajduk Split
 1930: HSK Konkordija Zagreb
 1931: BSK Belgrad
 1932: HSK Konkordija Zagreb
 1933: BSK Belgrad
 1934: nicht ausgetragen
 1935: BSK Belgrad
 1936: BSK Belgrad
 1937: Građanski SK Zagreb
 1938: HAŠK Zagreb
 1939: BSK Belgrad
 1940: Građanski SK Zagreb
 1941: nicht ausgetragen 
 1942: nicht ausgetragen
 1943: nicht ausgetragen
 1944: nicht ausgetragen

Jugoslawischer Meister (SFR) 
 1945: Auswahl von Serbien (Pokalturnier der Auswahlmannschaften von Bundesstaaten und des Militärs)
 1946: nicht ausgetragen
 1947: JSD Partizan Belgrad
 1948: NK Dinamo Zagreb
 1949: JSD Partizan Belgrad
 1950: Hajduk Split
 1951: FK Roter Stern Belgrad
 1952: Hajduk Split
 1953: FK Roter Stern Belgrad
 1954: NK Dinamo Zagreb
 1955: Hajduk Split
 1956: FK Roter Stern Belgrad
 1957: FK Roter Stern Belgrad
 1958: NK Dinamo Zagreb
 1959: FK Roter Stern Belgrad
 1960: FK Roter Stern Belgrad
 1961: JSD Partizan Belgrad
 1962: JSD Partizan Belgrad
 1963: FK Partizan Belgrad
 1964: FK Roter Stern Belgrad
 1965: FK Partizan Belgrad
 1966: FK Vojvodina Novi Sad
 1967: FK Sarajevo
 1968: FK Roter Stern Belgrad
 1969: FK Roter Stern Belgrad
 1970: FK Roter Stern Belgrad
 1971: Hajduk Split
 1972: FK Željezničar Sarajevo
 1973: FK Roter Stern Belgrad
 1974: Hajduk Split
 1975: Hajduk Split
 1976: FK Partizan Belgrad
 1977: FK Roter Stern Belgrad
 1978: FK Partizan Belgrad
 1979: Hajduk Split
 1980: FK Roter Stern Belgrad
 1981: FK Roter Stern Belgrad
 1982: NK Dinamo Zagreb
 1983: FK Partizan Belgrad
 1984: FK Roter Stern Belgrad
 1985: FK Sarajevo
 1986: FK Partizan Belgrad
 1987: FK Partizan Belgrad
 1988: FK Roter Stern Belgrad
 1989: FK Vojvodina Novi Sad
 1990: FK Roter Stern Belgrad
 1991: FK Roter Stern Belgrad
 1992: FK Roter Stern Belgrad

Jugoslawischer Meister (SR) 
 1993: FK Partizan Belgrad
 1994: FK Partizan Belgrad
 1995: FK Roter Stern Belgrad
 1996: FK Partizan Belgrad
 1997: FK Partizan Belgrad
 1998: FK Obilić Belgrad
 1999: FK Partizan Belgrad (Meisterschaft wegen der NATO-Angriffe vorzeitig abgebrochen. Partizan Belgrad wurde am Grünen Tisch zum Meister erklärt)
 2000: FK Roter Stern Belgrad
 2001: FK Roter Stern Belgrad
 2002: FK Partizan Belgrad

Meister von Serbien und Montenegro 
 2003: FK Partizan Belgrad
 2004: FK Roter Stern Belgrad
 2005: FK Partizan Belgrad
 2006: FK Roter Stern Belgrad

Jugoslawien
!
!
Fußball